Personen namens Blumhardt sind
Christian Gottlieb Blumhardt (1779–1838), deutscher evangelischer Theologe, Mitbegründer und erster Inspektor der Basler Mission
Johann Christoph Blumhardt (1805–1880), deutscher evangelischer Theologe
Christoph Blumhardt (1842–1919), deutscher evangelischer Theologe und Politiker, Sohn Johann Christoph Blumhardts

Siehe auch:
 Blumhardt-Gedenkstätte
 Blumhardts Literatursalon
 C. Blumhardt Fahrzeugwerke